La manoir de Gourgauderie est un bâtiment situé à Saint-Germain-les-Belles, dans le département de la Haute-Vienne, en France.

Histoire 
Le manoir aurait accueilli selon la légende le roi Henri IV de France, il y aurait était très bien accueilli notamment par de jeunes serveuses. Là le roi aurait renommé le village « Saint-Germain-les-Belles-Filles ». 

La demeure a appartenu vers le début du  au général Souham, comte d’Empire. Ce dernier était né en Corrèze en 1760. Il vit dans la maison jusqu’à sa mort en 1837. La maison échoue vers 1859 à la famille Gadaud  famille bourgeoise du village de Saint-Germain-les-Belles. À la mort sans descendance vivante de Léonard Gadaud en 1972, la demeure passe à son petit-neveu Jacques Gadaud. Ce dernier vend la maison à un descendant éloigné du général Souham. 

La maison initialement destiné au fils du nouveau propriétaire reste dans l’état de délabrement dû au nombreuses années où elle ne fut pas habitée (depuis 1973). La maison est inscrite aux Monuments historiques par un décret de 1992. Mais du fait de la vétusté du bâtiment qui devait abriter un musée dédié au général, le décret est abrogé en 2014.

L’état actuel de la demeure est très préoccupant. Il ne reste plus aucun meuble de l’époque du général Souham probablement dispersé des suites des successions et de l’abandon de la demeure.

Architecture 
L'édifice se compose d'un corps de logis rectangulaire, couvert d'une toiture à quatre pans en tuiles plates brunies. La façade nord est aveugle. Un hangar est accolé à la façade sud. D'après les détails architecturaux, certaines constructions (rez-de-chaussée) dateraient du 17e siècle et d'autres (premier étage) du 18e. Perte irrémédiable des éléments liés à la présence du général Souham, propriétaire au début du 19e siècle, éléments qui conférait à la maison sa dimension patrimoniale.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de la Haute-Vienne

Liens externes 

Monument historique ayant perdu sa protection
Maison dans la Haute-Vienne